Csaba László (1924–1995) építész
Csaba László (1935) fizikus, informatikus
Csaba László (1938) közgazdász
Csaba László (1948) úszó, edző
Csaba László (1954) közgazdász, a Közép-európai Egyetem tanára
 Csaba László (1964–) román-magyar futball menedzser